АБ или Аб может означать:
 Аб (ах) — в религии древних египтян обозначение одной из пяти составных частей человека, связующего элемента (аспекта солнца) между человеком и «сияющей жизненной силой».
 Аб — часть еврейского имени Абба (Авва), соответствующая арабскому «Абу» и означающая «отец».
 Аб (абу) — пятый месяц древнесирийского календаря; соответствует августу.

В технике 
 АБ (агрегат бензиноэлектрический) — марка передвижных источников электрической энергии с первичным двигателем, работающим на бензине.
 АБ — Абонентская Батарея, термин телефонии.
 АБ — аккумуляторная батарея.

Известные носители 
 Аб, Лев Ефимович (1893—1942) — советский композитор.
 Аб, Павел Ефимович (1902—1974) — российский советский живописец и график, член Ленинградского Союза художников.
 Айверкс, Аб (; 1901—1971) — американский аниматор, наиболее известен совместной работой с Уолтом Диснеем, соавтор Микки Мауса. Дважды награждён Оскаром.

Примечания